Davidović oder Davidovic ist der Familienname folgender Personen:

 Dragoljub Davidović (* 1946), bosnischer Politiker
 Lara Davidovic (* 1997), französische Volleyballspielerin
 Ljubomir Davidović (1863–1940), jugoslawischer Politiker
 Ognjen Davidović (* 1998), bosnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Davidovich
 Davidowitsch
 Dawidowitsch
 Dawidowicz